Певчая славка () — птица рода славки семейства славковые, обитающая на юге Европы в Передней и Центральной Азии и Казахстане.

Описание 
Сверху монотонно тёмно-бурая с тёмной, почти чёрной шапочкой. Глаза жёлтые. Снизу беловатая края хвоста белые. Самка немного бледнее самца. Молодые окрашены так же, но с явным рыжеватым оттенком. Шапочка выражена слабо.

Примечания

Ссылки 
 Животный и растительный мир Казахстана. Славка певчая
 Славка певчая
 Славка певчая (Sylvia hortensis)

Славки
Животные, описанные в 1789 году
Птицы Евразии